Mrs. Columbo, kitalált, de sohasem megjelenő szereplő a Columbo sorozatban
 Mrs. Columbo, amerikai televíziós sorozat (1979–1980)
 Mrs. Columbo, magyar együttes (Galambos Dorina)